Антоны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Антоны — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Антоны — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Антоны — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.